Novosedly ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Břeclav, siehe Novosedly na Moravě
Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, siehe Novosedly nad Nežárkou
Gemeinde im Okres Strakonice, siehe Novosedly u Strakonic
Novosedly, Ortsteil von Dívčice, Okres České Budějovice
Novosedly, Ortsteil von Hřebečníky, Okres Rakovník
Novosedly, Ortsteil von Kájov, Okres Český Krumlov
Novosedly, Ortsteil von Nemanice, Okres Domažlice
Novosedly (Rybník nad Radbuzou), Wüstung in der Gemeinde Rybník, Okres Domažlice
Novosedly, Ortsteil von Pšov, Okres Karlovy Vary; siehe Novosedly (Pšov)

Dolní Novosedly, Gemeinde im Okres Písek
Horní Novosedly, Ortsteil von Dolní Novosedly, Okres Písek